HMS „Edinburgh” – nazwa sześciu okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od stolicy Szkocji, Edynburga:
  – fregata, w służbie w latach 1707-1709, wcześniej w marynarce szkockiej nosząc nazwę „Royal William”.
 HMS „Edinburgh” – okręt liniowy trzeciej klasy (third-rate), w służbie w latach 1721-1771, przebudowany ze zwodowanego w 1666 roku okrętu „Warspite”.
  – okręt liniowy trzeciej klasy (third-rate), w służbie w latach 1811-1866.
  – pancernik typu Colossus, w służbie w latach 1887-1910.
  – krążownik lekki typu Edinburgh, w służbie od 1939 roku, zatopiony w 1942 roku.
  – niszczyciel rakietowy typu 42, w służbie od 1985 roku.

Edinburgh